Menthastriella  — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Описание 
Жуки яркой металлически-зелёной или синей окраски. Края надкрылий (эпиплевры) слабо наклонены. Основными сердечными гликозидами, которые продуцируют защитные железы у представителей этого подрода, являются .

Классификация 
 Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)
 Chrysolina suffriani (Fairmaire, 1859)
 Chrysolina viridana (Küster, 1844)

Распространение 
Представители подрода встречаются Европе, Передней Азии, на Кавказе и Закавказье и Средней Азии.

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Menthastriella Bechyné, 1850

Листоеды травяные